Dundee Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dundee Township (Illinois)
 Dundee Township (Michigan)
 Dundee Township (North Dakota)